Sporoschismopsis är ett släkte av svampar. Sporoschismopsis ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sporoschismopsis